Бобу () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Скоарца.
 Бобу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Осіка-де-Жос.